Nalmuisenrivier (Lainiorivier); rivier in noord Zweden; zijrivier van de Lainiorivier
Nalmuisenrivier (Vittangirivier); idem; zijrivier van de Vittangirivier